Uniwersytet Lwowski (UL) – uniwersytet we Lwowie, założony w 1661
 Ukrainische Legion (UL) – oryginalna nazwa Legionu Ukraińskiego (1939)
 ul – w rzemiośle pszczelarskim, konstrukcja, najczęściej drewniana, używana do hodowli pszczół.
 ul. – potoczny skrót nazwy ulica – droga wytyczona i zbudowana na obszarze zurbanizowanym

Zobacz też
 Unia Lewicy III RP (UL III RP) – polska partia lewicowa, zarejestrowana w 2005